{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#D7ECFF"
!colspan="12"|ATP Qatar Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Daniil Medvedev
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Andy Murray
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–4, 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}ATP Qatar Open 2023 – Simplu''' a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Doha jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Roberto Bautista Agut a fost campionul en-titre, dar a pierdut în runda a doua în fața lui Christopher O'Connell.

Daniil Medvedev l-a învins pe Andy Murray în finală cu 6–4, 6–4 câștigând titlul de simplu la ATP Qatar Open 2023.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023